Ребри́ха — станция (тип населённого пункта) в Ребрихинском районе Алтайского края России. Административный центр и единственный населённый пункт в Станционно-Ребрихинском сельсовете.

География 
Станция расположена у одноимённой железнодорожной станции Западно-Сибирской железной дороги, в 12 км от районного центра, села Ребрихи в Касмалинском ленточном бору.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство.

МОУ «Станционно-Ребрихинская средняя школа»

Администрация поселения.

Транспорт 
Станция Ребриха связана автобусным сообщением с районным центром Ребриха и другими населёнными пунктами района.

Примечания 

Населённые пункты Ребрихинского района